Ingrid Reschke (1936-1971), réalisatrice est-allemande
 Tadeusz Reschke (né en 1957), joueur de basket-ball polonais